O Rio Mororó é um rio brasileiro localizado no município de Jaru, Rondônia, com uma área de 30,7963 km². É o principal afluente do Rio Jaru.

É um rio extremamente degradado pela ação humana, sendo comum encontrar lixo, pragas urbanas como o caramujo-gigante-africano, sedimentos, despejo de esgoto a céu aberto e outros resíduos em suas margens. No passado, era usado para lazer, pesca e atividades cotidianas como lavar roupas e louças. No entanto, devido ao intenso fluxo de imigrantes para região, à falta de políticas públicas para a proteção dos rios e à ineficiência governamental nesse setor, o rio se tornou altamente degradado. Não sendo recomendado o consumo de seus peixes, que em sua maioria são piranhas. O rio atravessa a periferia da cidade de Jaru passando por zonas residenciais de infraestrutura precária.

Referências

Rios de Rondônia